Rafal kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Rafal (kommunhuvudort), Valencia, Provincia de Alicante, 
 Rafal (kommun), Valencia, Provincia de Alicante, 

Robotskapade Spanienförgreningar